

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El uruguayo Pablo Cuevas ganó el título, derrotando al italiano Marco Cecchinato en la final, 6–4, 4–6, 6–2.

Cabezas de serie 

  Paolo Lorenzi (Semifinales)
  Daniel Gimeno Traver (Semifinales)
  Filippo Volandri (Segunda ronda)
  Malek Jaziri (Primera ronda)

<li>  Horacio Zeballos (Primera ronda)
<li>  '''Pablo Cuevas (CAMPEÓN)
<li>  Facundo Bagnis (Cuartos de final)
<li>  Marco Cecchinato (FINAL)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Mestre 2014